

Álbuns
 Right Now! (álbum) - um álbum de 1966 de Mel Tormé
 Right Now (álbum de Wizz Jones) - um álbum de 1972 de Wizz Jones
 Right Now (álbum de Atomic Kitten) - um álbum de Atomic Kitten
 Right Now (álbum de Mofa 3) - um álbum de Mofa 3
 Right Now (álbum de Pussy Galore) - um álbum de Pussy Galore

Canções
 Right Now (canção de 1962) - uma canção escrita por Herbie Mann e Carl Sigman
 Right Now (canção de 311) - uma canção dos 311
 Right Now (canção de Atomic Kitten) - uma canção de Atomic Kitten
 Right Now (canção de John Cena) - uma canção de John Cena com Tha Trademarc
 Right Now (canção de Fort Minor) - uma canção de Fort Minor, Black Thought e Styles of Beyond
 Right Now (canção de Korn) - uma canção dos Korn
 Right Now (canção de PSY) - uma canção do rapper PSY
 Right Now (canção de Omaha Sessions) - uma canção de Omaha Sessions
 Right Now (canção de Van Halen) - uma canção de Van Halen
 Right Now (canção de Danity Kane) - uma canção de Danity Kane
 Right Now (canção de SR-71) - uma canção dos SR-71
 Right Now (canção de Mark Knopfler) - uma canção de Mark Knopfler
 Right Now (Na Na Na) - uma canção de Akon
 Right Now (canção de The Pussycat Dolls) - canção da banda The Pussycat Dolls, de 2007
 Right Now (canção de Rihanna) - uma canção de Rihanna, de 2012

Outros
 Right Now! - uma revista política britânica

Desambiguação